

Sigle 
 Cheratectomia fotorefrattiva – trattamento chirurgico tramite laser

Codici 
 PRK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Prieska (Sudafrica)
 prk – codice ISO 639-3 della lingua parauk
 PRK – codice ISO 3166-1 alpha-3 della Corea del Nord